La Coppa dei Campioni della CSI 1993 è stata la prima edizione di questo torneo che è stato composto dai campioni delle repubbliche dell'ex Unione Sovietica. Essa si è svolta dal 25 al 31 gennaio 1993 ed è stata vinta dai russi dello Spartak Mosca.

Fase a gruppi

Gruppo A 

  Il club Tavria Simferopol si è ritirato.

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1993
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca